Der COSAFA Cup 2017, die Fußball-Meisterschaft des südlichen Afrika, fand vom 25. Juni bis 9. Juli 2017 in der Nordwest in Südafrika statt. Das Turnier wurde vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert. Südafrika war zum fünften Mal Ausrichter der Regionalmeisterschaft. Simbabwes Auswahl gewann das Turnier zum 5. Mal. Torschützenkönig wurde der Simbabwe Ovidy Karuru mit sechs Treffern.

Teilnehmer und Modus 
Alle 14 Vollmitglieder der COSAFA waren spielberechtigt. Die komorische Fußballnationalmannschaft hatte erneut auf eine Teilnahme verzichtet. Die Fußballauswahl Tansanias nimmt hingegen zum dritten Mal als Gastmannschaft teil.

Entgegen der Vorjahre hatten sich nicht die fünf besten Mannschaft laut der FIFA-Weltrangliste sowie der Gastgeber automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. In diesem Jahr wurden die Vorjahresergebnisse des COSAFA Cup 2016 genutzt.

Spielorte 
Das Turnier fand in Moruleng und Phokeng jeweils in einem Stadion statt.

Endrunde 
Die Auslosung der Gruppen und Viertelfinale fand am 16. Mai 2017 statt.

Gruppenphase

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden vom 25. bis 29. Juni 2017 statt.

|}

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden vom 26. bis 30. Juni 2017 statt.

|}

Hauptrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Trostrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2017
Fußball (Südafrika)
Sport (Provinz Nordwest)
Sportveranstaltung in Südafrika